Галина Владимировна Красовская — советская писательница, автор сказок для детей.

Биография и творчество 
В 1960—1970-е годах Галина Красовская печаталась в периодике и издательствах города Орджоникидзе (сегодня — Владикавказ), а также занималась переводами с осетинского языка на русский.

В 1965 году в журнале «Советская Осетия» впервые была опубликована её сказочная повесть «Легенда о серебряном дереве». Позже сказка дважды выходила отдельными изданиями под названием «Серебряное дерево» — в Орджоникидзе и Москве. Повесть понравилась юному читателю, и в последнем издании было объявлено о продолжении приключений героев «Серебряного дерева» — повести «Чик и Виолка в стране птиц», которая, однако, так и не была издана.

В 2010 году одно из московских издательств заинтересовалось переизданием повести и начало вести работу в направлении приобретения авторских прав.

Библиография 
 «Серебряное дерево» (1965; 1969) — повесть-сказка;
 «Чик и Виолка в стране птиц» — продолжение сказки «Серебряное дерево» (не издано);
 «Я выбрал небо» (1972) — документальная повесть о лётчике Сергее Константиновиче Коблове.

Ссылки

Примечания 

Детские писатели СССР
Писатели СССР
Детские писательницы СССР